Мя́кря ) — топоним финского происхождения в Карелии.

 Мякря (гора) — вершина сопки Коли (313 м) в Восточной Финляндии в провинции Северная Карелия, находится в национальный парк Коли
 Мякря — прежнее название д. Раздолье в Приозерском районе Ленинградской области.
 Мякря — прежнее название платформы 79-й километр (Ленинградская область).